Koskinen est un nom originaire de Finlande, et qui signifie les « petits rapides » en finnois (de koski, les rapides d'un fleuve, et diminutif -nen, petit). C'est le huitième patronyme le plus fréquent en Finlande avec 18 011 Koskinen enregistrés en 2010 par l'office du recensement. Le patronyme pourrait se référer aux personnes suivantes, par ordre alphabétique sur le prénom :

 Harri Koskinen (né en 1970), designer finlandais ;
 Jari Koskinen (né en 1960), homme politique finlandais ;
 Jukka Koskinen (né en 1981), guitariste finlandais, bassiste de Wintersun et Norther ;
 Mikko Koskinen (née en 1988), joueur finlandais de hockey sur glace ;
 Sampo Koskinen (né en 1979), joueur finlandais de football.
 Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen (1830-1903), historien et politicien finlandais.

Références

Patronyme finnois